Novăcești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Novăcești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Novăcești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova